9. Светско рукометно првенство је одржано од 26. јануара до 5. фебруара 1978. у Данској. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила репрезентација Западне Немачке, која је у финалу са 20:19 победила Совјетски Савез. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Источне Немачке.

Учесници

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група 1

Група 2

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Информације на страници todor66.com

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Данској
Рукомет у 1978.